Тараканов, Николай:
 Тараканов, Николай Дмитриевич (род. 1934) — советский генерал-майор.
 Тараканов, Николай Николаевич (1922—1964) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.
 Тараканов, Николай Сергеевич (1918—1993) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Тараканов, Николай Яковлевич (1913—1991) — советский дипломат.